Mbandaka (bis 1966 Coquilhatville) ist eine Stadt im Norden des äquatorialafrikanischen Staates Demokratische Republik Kongo (bis 1997 Zaire).

Geographie 
Mbandaka zählt zu den größten Städten der Republik und ist die Hauptstadt der Provinz Équateur. Ihre geografische Breite ist 0,1° Nord (nur wenige Kilometer nördlich des Äquators), ihre Länge 18,3° Ost. Sie liegt am östlichen (linken) Ufer des Kongoflusses auf  Höhe in der Nähe der Mündung des Ruki. Ihre Einwohnerzahl betrug 2005 etwa 185.000 und stieg seit 1984 um ein Drittel, was bis 2005 deutlich unter dem allgemeinen Bevölkerungswachstum des Landes liegt. Die Bevölkerung wird mit 470.307 angegeben.

Geschichte 
Mbandaka wurde im Jahre 1883 von Henry Morton Stanley unter dem Namen Equateurville gegründet. Unter belgischer Herrschaft fand eine Umbenennung in Coquilhatville  statt. 1966 wurde die Stadt im Rahmen der von dem damaligen Diktator Mobutu Sese Seko ins Werk gesetzten „Afrikanisierung“ in „Mbandaka“ umbenannt.

Am Ende des Ersten Kongokriegs wurde die Stadt am 13. Mai 1997 von gegen Mobutu kämpfenden Rebellen eingenommen.

Religion 
Mbandaka ist Sitz des römisch-katholischen Erzbistums Mbandaka-Bikoro.

Wirtschaft 
Die Stadt lebt vor allem vom Fischfang. Die gefangenen Fische werden in den größeren umliegenden Städten sowie in der Hauptstadt Kinshasa abgesetzt.

Sehenswert ist vor allem der botanische Garten im nahen, nordöstlich gelegenen Eala.

Persönlichkeiten 
 José Bosingwa (* 1982), portugiesischer Fußballspieler
 Mpeko Issama (* 1986), Fußballnationalspieler

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Provinz Équateur
Ort in Afrika
Belgische Kolonialgeschichte (Afrika)
Ort am Kongo
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Gegründet 1883